Die ITA Men’s All-American Championships wurden 2016 zum 38. Mal ausgetragen. Eine der beiden Konkurrenzen war das Einzel. Gespielt wurde vom 1. bis zum 10. Oktober auf dem Campus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Den Titel gewann der Zyprer Petros Chrysochos von der Wake Forest University.

Hauptrunde

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Nebenrunde

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptrunde (englisch, pdf)
 Turnierplan Nebenrunde (englisch, pdf)

2016
College-Tennis-Saison 2016/17
Tennisturnier 2016